Distrikt Andabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Andabamba (Acobamba), Distrikt in der Provinz Acobamba (Region Huancavelica)
 Distrikt Andabamba (Santa Cruz), Distrikt in der Provinz Santa Cruz (Region Cajamarca)